Максимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Плосковское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Плосковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 41 км, до центра муниципального образования Ростилово по прямой — 27 км. Ближайшие населённые пункты — Климково, Новгородово, Батово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района